Alexander Karner (* 28. Mai 1963 in Wien) ist ein österreichischer Maler und Konzeptkünstler, der zu den Neoinformellen zählt und der Postmoderne zugehörig ist. Alexander Karner lebt und arbeitet in Wien.

Leben 
Alexander Karner wurde 1963 in Wien geboren und ist in Penzing aufgewachsen. Seine kindergartenlose Kindheit verbrachte er einerseits in der Fleischerei und dem Schlachthof mit seinem Großvater und andererseits mit den Straßenkindern der 1960er Jahre in der Vorstadt Wiens. Die täglichen Beobachtungen in und an der Psychiatrie am „Steinhof“ prägten ihn ebenso, wie später die „Banden“ der sogenannten Halbstarken in Ottakring.

Aber Alexander Karner besuchte und beobachtete auch in seiner Nachbarschaft den österreichischen Bildhauer Franz Masser (1933–1997) und später im Atelier direkt neben dem Gymnasium, den kroatischen Bildhauer, Lehrbeauftragten der Akademie der bildenden Künste Wien, Nikola Vujasin.

Nach dem frühen Tod seines 5-jährigen Bruders, der darauf folgenden schweren Erkrankung seiner Mutter, von der sie sich nie wieder erholte und einem schweren Verkehrsunfall 1984, wandte sich Alexander Karner der Malerei zu; gleichzeitig hörte er Vorlesungen an der philosophischen Fakultät der Universität Wien.

2002 lernte Alexander Karner bei einem Vortrag in Wien Hermann Nitsch kennen – für dessen Schüttbilder er sich seit Jugendtagen interessierte – und absolvierte danach einen Studienaufenthalt an der Städelschule in Frankfurt/Main, zuerst in der Klasse von Hermann Nitsch und später bei Simon Starling.

2007 leitete er einen Kurs für „Großformatige Malerei“ an der Internationalen Sommerakademie Dresden.

Arbeit 
Seine Werkgruppen zeichnen sich durch eine spezifische Materialästhetik aus. Seit 1992 entstehen Malerei, Zeichnungen, Grafiken, Materialbilder und -objekte, Plastiken, Skulpturen, raumbezogene Arbeiten und interdisziplinäre Konzepte. 2021 entstand ein erstes fotografisches Konzept zum Thema Pareidolie.

Am bekanntesten sind seine Werkgruppen der amorphen „Rosen“, (Öl/Paraffin auf Metall, seit 1997), seine Werkgruppe der „Schlüsselakkumulationen“ (Kunstharz, Schlüssel auf Metall, seit 1999) und seine Werkgruppe der Frottagen, abgedruckt von seinen „konzeptuellen Schlüsselakkumulationen“ (Graphit, Öl und Kunstharz auf Papier, Leinen und Baumwolle, seit 2001).

Folgende Themen hat Alexander Karner bisher konzeptuell bearbeitet:

"partizipation am niedergang der hardcore pornoindustrie", zur massenhaften Veröffentlichung privater und intimer Interaktionen im Internet, als Teilangebot der in westlichen Kulturen derzeit stark expandierenden Amateurpornographie; (2015)

"schwarze, weiße rosen, - ein ewiges leben als kunstwerk", Kunst als Bestattungsritual; (2018)

"Pareidolien, Anregungen für die graue Substanz", Fotografie mit den Augen des Malers; (2021)

Ausstellungen

Einzelausstellungen (Auswahl) 

 2017: Galerie Felix Höller Wien
 2015: Kunstraum David, Wien, „Tabubruch und/oder Retabuisierung“
 2009: Galerie Studio 18, Wien
 2009: Galerie Kunst&Handel, Wien
 2009: Galerie Kunst&Handel, Haus Frey, Graz
 2005: Galerie Appel/Frankfurt am Main, „Alexander Karner, Neoinformelle Malerei, Schlüsselakkumulationen, Frottagen auf Leinwand“
 2003: Haus Wittgenstein Wien, „Alexander Karner, Materialempfinden/Malerei, Neue Werke und Katalogpräsentation“
 2001: Kunstraum David, Wien; „Schlüsselerlebnisse“

Gruppenausstellungen (Auswahl) 
 2017: Galerie Ursula Stross, Graz
 2015: Sammlung Infeld, Haus der Kultur, Halbturn/Ö
 2013: Museum Würth, Künzelsau/D, „A.E.I.O.U. Österr. Aspekte in der Sammlung Würth“
 2011: Kunstverein Villa Weiss/Ligist/Stmk
 2010: Galerie Peithner-Lichtenfels Wien
 2009: Burgmuseum Deutschlandsberg, „Meisterwerke aus Österreich“
 2009: Künstlerhaus Wien „Hermann Nitsch, Vorbilder, Zeitgenossen, Lehre“
 2008: Museum MUSA Wien, „ViennArt“
 2007: Landesmuseum NÖ, „Die Liebe zum Objekt“
 2007: Museum für Gegenwartskunst Admont
 2007: Artmark Galerie Wien, „Rose oh reiner Widerspruch“
 2006: Kunsthalle Krems Factory, Projekt „(art)work is (art)progress“
 2006: Galerie Eugen Lendl, Graz
 2005: Artroom Würth, Böheimkirchen/NÖ
 2005: Galerie Eugen Lendl, Graz

Öffentliche Sammlungen

Deutschland 
 Museum Würth
 Museum Kunstwerk

Österreich 
 Museum Belvedere Wien, Sammlung Zeitgenössische Kunst
 NÖ Landesmuseum
 Burgenländische Landesgalerie
 OÖ Landesmuseum
 Museum für Gegenwartskunst, Admont

Literatur 
  Autumn Salon Krakow 2000, Krakow Culture Center, Ausstellungskatalog, Hg. Amir Khatib, EU-MAN, Helsinki 2000
 Die Sprache des Materials, Werkkatalog, Hg. Karl A. Irsigler, Ritter Verlag, Klagenfurt 2003, mit Beiträgen und Texten von Hermann Nitsch, Konrad Paul Liessmann, Burghart Schmidt, Markus Mittringer, Sonja Traar und Elisabeth Voggeneder ISBN 3-85415-343-0
 the outside of inside, The Manege City Art Hall, Ausstellungskatalog, St. Petersburg, Hg. Amir Khatib, EU-MAN, Helsinki 2001; ISBN 951-98845-0-5
 Irritation Variation Intuition, Judith P. Fischer, Markus Hofer, Alexander Karner, art room Würth, Hg. Monika Bachler, Würth Ges.m.b.H., Böheimkirchen 2005
  Industrieästhetik und urbane Morbidität, Hg. Elisabeth Voggeneder, Investkredit, Wien 2005
 Die Liebe zu den Objekten, Aspekte zeitgenössischer Skulptur, Ausstellungskatalog, Landesmuseum Niederösterreich, Alexandra Schantl, Springer Verlag Wien, New York, 2008; ISBN 978-3-211-73219-9
 Akkumulationen Transformationen, Hg. Elisabeth Voggeneder, Ritter Verlag, Klagenfurt 2008, mit Texten von Hartwig Knack, Alexandra Schantl und Elisabeth Voggeneder, ISBN 978-3-85415-420-4
 Einblick Ausblick Überblick, Sammlung Würth 3, Hg. C. Sylvia Weber, Swiridoff Verlag, Künzelsau 2008, ISBN 978-3-89929-135-3
 Nitsch, Vorbilder, Zeitgenossen, Lehre, Ausstellungskatalog, Hg. Peter Bogner, Künstlerhaus Wien 2009; ISBN 978-3-900354-17-6
 A.E.I.O.U. Österreichische Aspekte in der Sammlung Würth, Ausstellungskatalog, Museum Würth, Hg. C. Sylvia Weber, Swiridoff Verlag, Künzelsau 2014, ISBN 978-3-89929-272-5

Weblinks 
 Website von Alexander Karner
 Alexander Karner bei artitious.com
 Alexander Karner bei artfacts.net
 Emergence of Projects (eop)

Einzelnachweise 

Österreicher
Geboren 1963
Mann
Maler (Wien)
Konzeptkünstler (Österreich)